Hainhofer steht für:

 Philipp Hainhofer (1578–1647), deutscher Kaufmann, Kunstagent, Nachrichtenkorrespondent und Diplomat
 Hainhofer (Patrizier), Augsburger Patriziergeschlecht